Waiters est un patronyme porté notamment par :

 Dion Waiters (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Granville Waiters (1961-2021), joueur de basket-ball ;
 Tony Waiters (1937-2020), footballeur anglais.

Homonymie de patronyme